

Сливє — населений пункт в общині Сврліг.

Сливє — поселення в общині Хрпелє-Козина, Регіон Обално-крашка.
 Сливє — поселення в общині Кршко, Споднєпосавський регіон.
Річка
 Сливє — річка, притока Олимщиці.